La Caldera (departement), departement in provincie Salta, Argentinië
La Caldera (Salta), plaats in gelijknamig departement in provincie Salta, Argentinië